Атанас Узунов може да се отнася за:

 Атанас Узунов (1851 – 1907) – български революционер от Одрин, деец на БРЦК, сподвижник на Левски;
 Атанас Узунов (1857 – 1887) – български офицер, майор, ръководил отбраната на Видин през Сръбско-българската война, разстрелян след Русенския русофилски бунт в 1887 г.;
 Атанас Узунов – български офицер, полковник, командир на 53-ти пехотен резервен полк през Първата световна война;
 Атанас Узунов (1903 – 1986) – български агроном;
 Атанас Узунов (р. 1955) – български футболен съдия.